Verrucaria — рід лишайників родини веррукарієві (Verrucariaceae). Назва вперше опублікована 1794 року.

Будова 
Талом накипний, у вигляді порошистої рівної чи потріскавшоїся корочки, що оточений по краю помітним прототаломом, поверховим чи зануреним у субстрат. Перитеції занурені в талом, напівзанурені чи на поверхні, добре помітні через лупу. Таломи сірувато-білі, зеленувато-сірі, зеленувато-бурі.

Поширення та середовище існування 
Типовий епілітний лишайник, більша частина видів зустрічається на породах, що містять кальцій (вапняках, доломітах), а також на фундаметах домів, черепиці дахів. Багато видів живуть у вологих місцях.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 14.10.2019 налічує 140 видів роду Verrucaria:

Примітки

Джерела 

 Schrader, H.A. 1794. Spicilegium Florae Germanicae. :1-194 — P.108

Лишайники
Роди грибів
Веррукарієві